Kona peut désigner :

Toponymes 
 Kona, un département et une commune rurale du Burkina Faso ;
 Kona, un village et le chef-lieu du département homonyne au Burkina Faso ;
 Kona, une commune rurale située dans le département de Pilimpikou au Burkina Faso ;
 Kailua-Kona, une ville d'Hawaï aux États-Unis ;
 Kona Nord, un district du comté d'Hawaï de l'État du même nom ;
 Kona Sud, un district du comté d'Hawaï de l'État du même nom ;
 Kona, un village du Sénégal ;

Autres 
 Kona, une marque de bicyclettes ;
Kona, un comics paru chez Dell ;
Kona, un jeu vidéo sorti en 2016.
Kona, un crossover urbain produit par le constructeur automobile corréen Hyundai Motor

Homonymie de toponyme